Кулат — многозначный топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Кулат — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Кулат — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.

Прочее 
 Кулат (приток Керети) — река в Карелии